Vláda může označovat:

Politika a historie 
 vláda – vrcholný orgán výkonné moci (sbor ministrů) 
 úřednická vláda – vláda vzešlá ne z volebního klání politických stran 
 stínová vláda – opoziční zrcadlení vlády
 exilová vláda – vláda okupované země v exilu
 loutková vláda – vláda pod faktickou nadvládou jiné mocnosti

Umění   
 Vláda (seriál) – dánský seriál z let 2010–2013

Související články 
 administrativa
 svrchovanost
 politická moc 
 vladař (rozcestník)
 panovník
 seznam článků začínajících na „Vláda“